Sainte-Foy (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Sainte-Foy (Landy) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Sainte-Foy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sainte-Foy (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary